Hugues steht für:
 Hugues (Vorname), männlicher Vorname

Hugues ist der Familienname folgender Personen:
 Clovis Hugues (1851–1907), französischer Politiker
 Émile Hugues (1901–1966), französischer Politiker
 François Hugues (1896–1965), französischer Fußballspieler und -trainer
 Guillaume d’Hugues (1690–1774), französischer Geistlicher, Erzbischof von Vienne
 Pascale Hugues (* 1959), französische Journalistin und Schriftstellerin
 Pierre d’Hugues (1873–1961), französischer Fechter
 Pierre-François Hugues d’Hancarville (1719–1805), französischer Abenteurer, Altertumsforscher und Kunsthistoriker
 Robert Hugues-Lambert (1908–1945), französischer Schauspieler
 
 Victor Hugues (1762–1826), französischer Kolonialverwalter
 Wilhelm Hugues (1905–1971), deutscher Maler
 William Little Hugues, Pseudonym von William Little Hughes (1822–1887), britischer Übersetzer